The Renaissance – album degli E.Town Concrete del 2003
 The Renaissance – album di Q-Tip del 2008
 The Renaissance EP – EP degli MxPx del 2001

Pagine correlate 
 Renaissance